В настоящее время в Соединённых Штатах Америки насчитывается три округа с названием Парк ( или Parke):
 Парк — административно-территориальный округ в штате Вайоминг, США.
 Парк — административно-территориальный округ в штате Индиана, США. 
 Парк — административно-территориальный округ в штате Колорадо, США. 
 Парк — административно-территориальный округ в штате Монтана, США.